Als Jocs Olímpics de 1920 celebrats a la ciutat d'Anvers (Bèlgica) es disputà un torneig de waterpolo, únicament en categoria masculina.

Nacions participants 
Participaren 98 waterpolistes de 12 nacions diferents:

Resum de medalles

Medaller

Resultats

Primera fase

Quarts de final

Semifinal

Final

Repesca

Primera ronda

Segona ronda

Tercera ronda

Notes

Enllaços externs 

  www.olympic.org - Cercador olímpic
  Waterpolo - Anvers 1920 

Esports als Jocs Olímpics d'estiu de 1920
Waterpolo als Jocs Olímpics